Messaging Services sind Übermittlungsdienste für Nachrichten in Telekommunikationsnetzen.

 Mit dem Short Message Service (SMS) können Textnachrichten bis zu 160 Zeichen versendet und empfangen werden.
 Der Multimedia Messaging Service (MMS) ermöglicht den Versand und Empfang von vielseitigen multimedialen Nachrichtensequenzen.
 Unstructured Supplementary Service Data (USSD) ist ein für das Mobilfunknetz GSM entwickelter Übermittlungsdienst, der die Nutzung von Mobilfunkzusatzdiensten vereinfacht.